Kows̄ar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kows̄areh, ort, Khuzestan, 
 Shahrestān-e Kows̄ar, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar